

Nederlandse personen 
 Caspar Franssen (1860-1932), architect;
 Joseph Franssen (1893-1968), architect;
 Max Franssen (1903-1987), advocaat en collaborateur;
 Benoît Franssen (1893-1978), componist en musicus;
 Joep Franssen (1899-1975), wielrenner;
 Huub Franssen (1916-2003), politicus;
 Jan Franssen (1951), politicus;
 Carla Franssen-Heijmans (*1922 - †2016), zangpedagoge;
 Porgy Franssen (1957), acteur;

Belgisch persoon 
Cindy Franssen (1976), politica

Zie ook
 Franzen